Oblężenie Żor (1345)
 Oblężenie Żor (1433)
 Oblężenie Żor (1473)